

Geografia 
Con il nome Breteuil esistono due comuni francesi:

 Breteuil – Eure
 Breteuil – Oise
inoltre:
 Les Baux-de-Breteuil, comune francese del dipartimento dell'Eure
 Cantone di Breteuil (Eure), divisione amministrativa dell'Arrondissement di Évreux.
 Cantone di Breteuil (Oise), una divisione amministrativa soppressa dell'Arrondissement di Clermont.

Persone 
 Casato di Breteuil, famiglia medievale francese

Le Tonnelier de Breteuil 
 François Victor le Tonnelier de Breteuil (1686-1743), politico francese
 Louis Auguste Le Tonnelier de Breteuil (1730-1807), diplomatico e politico francese 
 Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, nota come Émilie du Châtelet (1706-1749), matematica, fisica e letterata francese
 Jean Le Tonnelier de Breteuil (1949-1971), nobile francese.

Edifici 
 Pavillon de Breteuil, a Sèvres
 castello di Breteuil, a Choisel